Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1946, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 3 gesetzte US-Amerikaner Jack Kramer seinen als Nummer 11 gesetzten Landsmann Tom Brown im Finale in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 66. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1946 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1946
1946